Selfish – album di Atsuko Maeda del 2016
 Selfish – singolo di Asia Cruise del 2008
 Selfish – singolo di Future del 2017
 Selfish – singolo di Madison Beer del 2020